Га́мбурцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Гамбурцев, Александр Александрович (1866 — до 1934) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Гамбурцев, Алексей Алексеевич (1792—1872) — русский архитектор, отец В. А. Гамбурцева и С. А. Гамбурцева.
 Гамбурцев, Владимир Алексеевич (1842—1903) — русский архитектор, реставратор и историк, сын А. А. Гамбурцева.
 Гамбурцев, Григорий Александрович (1903—1955) — советский сейсмолог, один из основоположников сейсмической разведки в СССР.
 Гамбурцев, Евгений Александрович — Георгиевский кавалер (штабс-капитан; 19 апреля 1878).
 Гамбурцев, Сергей Алексеевич (1838—1901) — русский архитектор, сын А. А. Гамбурцева.